peut désigner :  

 Toki o kakeru shōjo, alias La Traversée du temps, une nouvelle japonaise ; 
 Toki o kakeru shōjo, alias The Little Girl Who Conquered Time, un film de 1983 adapté de la nouvelle ; 
 Toki o kakeru shōjo, une chanson adaptée de la nouvelle, générique du film de 1983 ; 
 Toki o kakeru shōjo, un film de 1997 adapté de la nouvelle ; 
 Toki o kakeru shōjo, alias La Traversée du temps, un film d'animation de 2006 adapté de la nouvelle ; 
 Toki o kakeru shōjo, alias Time Traveller : The Girl Who Leapt Through Time, un film de 2010 adapté de la nouvelle ;